Michal Korenko (né le  à Poprad en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au club du HK ŠKP Poprad, il est sélectionné au deuxième tour, en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Maineiacs de Lewiston. Il part alors jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les MAINEiacs remportent la Coupe du président 2007. Il passe ensuite professionnel avec son club formateur.

En 2009-2010, il intègre l'effectif des Diables Rouges de Briançon. Grenoble bat 1-0 les Diables Rouges lors du Match des Champions à Mulhouse. Rouen vainqueur de la Coupe de la Ligue éliminent les diables rouges en demi-finale. Le , il est l'un des artisans de la victoire des Diables Rouges en finale de la Coupe de France 2010 contre Rouen 2-1 aux tirs au but au Palais omnisports de Paris-Bercy. Il s'agit du premier titre majeur remporté par le club.

Lors de l'intersaison 2010-2011, le club connaît de graves problèmes financiers avant d'être sauvé et maintenu en Ligue Magnus lors du mois d'août. Les joueurs dont Korenko acceptent de baisser leurs salaires et décident de poursuivre l'aventure avec les Diables Rouges. Rajeunie, l'équipe réalise un beau parcours en Coupe de la Ligue avant de s'incliner en finale contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Slovaquie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| HK ŠKP Poprad|| Extraliga -18 ans || 43|| 3|| 9|| 12|| 32|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2004-2005|| Maineiacs de Lewiston|| LHJMQ|| 53|| 2|| 6|| 8|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Maineiacs de Lewiston|| LHJMQ|| 61|| 2|| 13|| 15|| 62|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2006-2007|| Maineiacs de Lewiston|| LHJMQ|| 45|| 2|| 16|| 18|| 60|| 17|| 1|| 4|| 5|| 24
|-
| 2007-2008 || HK ŠKP Poprad|| Extraliga || 51|| 0|| 4|| 4|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HK ŠKP Poprad || Extraliga || 20|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 1|| 7|| 8|| 30|| 9|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2009-2010 ||Diables rouges de Briançon || CdF || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Diables rouges de Briançon || CdlL || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 4|| 5|| 9|| 34|| 4|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 6|| 1|| 0|| 1|| 20|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 24|| 1|| 3|| 4|| 38|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || CdlL || 6|| 0|| 2|| 2|| 14|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 1|| 7|| 8|| 63|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || Diables rouges de Briançon || CdF || 5|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 6|| 2|| 2|| 4|| 14|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2013-2014 || Ducs de Dijon ||  Ligue Magnus || 25 || 0 || 2 || 2 || 30 || 6 || 0 || 0 || 0 || 31
|-
| 2014-2015 || Gorniak Roudny || Kazakhstan || 33|| 1|| 7|| 8|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC 46 Bardejov || 1.liga || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| 8|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2015-2016 || Orlik Opole || Ekstraliga Polska|| 33|| 3|| 12|| 15|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 29 || 1 || 4 || 5 ||  || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HSC Csíkszereda || Liga Națională || 24 || 1 || 9 || 10 || 20 || 9 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2017-2018 || HK Spišská Nová Ves || 1. liga || 13 || 2 || 2 || 4 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK ŠKP Poprad || Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Michalovce || 1. liga || 9 || 1 || 1 || 2 || 6 || 12 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2017-2018 || HK Michalovce || Extraliga Q || -|| -|| -|| -|| - || 12 || 0 || 1 || 1 || 45
|-
| 2018-2019 || HK Michalovce || 1. liga || 40 || 0 || 10 || 10 || 22 || 13 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2018-2019 || HK Michalovce || Extraliga Q || -|| -|| -|| -|| - || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2019-2020 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 25 || 1 || 6 || 7 || 80 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || HK Spišská Nová Ves || 1. liga || 13 || 1 || 2 || 3 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Chelmsford Chieftains || NIHL D1 || 19 || 3 || 10 || 13 || 8 || 4|| 0|| 4|| 4|| 6

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior ||6||0||0||0|| -4|| 0|| align="left"|Huitième place
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior ||6||1||2||3|| -1|| 4|| align="left"|Huitième place

Références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Poprad
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur du HK Poprad
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Montpellier Vipers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Spišská Nová Ves
Joueur du HK Michalovce